Onderdistrict in Indonesië
 Tapos (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Depok in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Tapos (Cadasari)
 Tapos (Tapos), een plaats in het bestuurlijke gebied Depok in de provincie West-Java
 Tapos (Tenjo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java
 Tapos (Tigaraksa)